А́лла Васи́льевна Давы́дова (), в девичестве Фёдорова — советская и российская легкоатлетка, специалистка по метанию молота. Выступала за сборные СССР и России по лёгкой атлетике в конце 1980-х — начале 2000-х годов, многократная победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Сиднее. Представляла Фрунзе и Москву. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Алла Фёдорова родилась 21 мая 1966 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

Начала заниматься лёгкой атлетикой в местной секции под руководством тренера С. Печенюка. Окончила Киргизский государственный институт физической культуры.

Впервые заявила о себе в метании молота на взрослом всесоюзном уровне в сезоне 1989 года, выиграв серебряную медаль на зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере.

В 1990 году одержала победу на зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере и стала серебряной призёркой на летнем чемпионате СССР в Киеве.

В 1991 году зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере превзошла всех своих соперниц в метании молота и завоевала золотую медаль, установив при этом мировой рекорд в данной дисциплине — 64,44 метра.

После распада Советского Союза проживала в Москве и представляла российскую национальную сборную. Так, в 1994 году получила серебряные награды на зимнем чемпионате России по метаниям в Адлере и на летнем чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В 1996 году победила на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

На чемпионате России 1998 года в Москве уже под фамилией Давыдова взяла бронзу. Попав в основной состав российской национальной сборной, выступила на чемпионате Европы в Будапеште, где с результатом 62,36 метра стала восьмой. Также представляла страну на Играх доброй воли в Нью-Йорке — метнула здесь молот на 63,77 метра, заняв итоговое пятое место.

В 1999 году на чемпионате России в Туле стала бронзовой призёркой в метании молота.

В 2000 году выиграла серебряную и бронзовую медали на зимнем чемпионате России по метаниям в Адлере и на летнем чемпионате России в Туле соответственно. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Сиднее — в женском метании молота показала результат 60,86 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап.

После сиднейской Олимпиады Алла Давыдова осталась в составе российской легкоатлетической сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 2001 году она была второй на зимнем чемпионате России по метаниям в Адлере и третьей на летнем чемпионате России в Туле.

В 2002 году получила бронзу на зимнем чемпионате России по метаниям в Адлере и серебро на летнем чемпионате России в Чебоксарах. Участвовала в чемпионате Европы в Мюнхене, где с результатом 65,92 метра стала девятой.

В 2003 году заняла второе место на зимнем чемпионате России по метаниям в Адлере и третье место на летнем чемпионате России в Туле. Отметилась выступлением на чемпионате мира в Париже, но в финал здесь не вышла.

Впоследствии работала тренером по лёгкой атлетике в центре спорта и образования «Самбо-70» в Москве.

Примечания 

Метатели молота СССР
Метатели молота России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Тренеры России по лёгкой атлетике